КМС:
 Кандидат в мастера спорта — один из спортивных разрядов СССР, России и ряда стран СНГ.
 Контент-маркетинговая стратегия развития компании.
 Колоссальное магнетосопротивление (, ) — квантовомеханический эффект.
 Контекстно-медийная сеть Google (, ) — сервис Google.
 КМС — кабели симметричные станционные, для межстоечного и внутристоечного монтажа оборудования высокочастотных систем передачи.
 КМС — комплект мостостроительных средств, предназначен для строительства деревянных низководных мостов.
 КМС — коэффициент местного сопротивления, применяемый для определения гидравлических потерь в трубопроводах и других гидравлических системах.
 КМС — космический многоцелевой спутник.